Басман:

 Басман — название ряда пещер Крымского полуострова.
 Басман — гора в Крыму.
 Басман — средневековое укрепление в горном Крыму.
 Басман — дворцовый или казённый хлеб.
 Басман — хребет в Крымских горах.
 Басман, Майкл (1946—2022) — британский шахматист.
 Басман — прежнее название деревни Аким в муниципальном районе Сосногорск (Республика Коми) России.

См. также 
 Басма (значения)
 Басманная слобода
 
 Босман